Kalocsay ist der Familienname folgender Personen:

 Géza Kalocsay (1913–2008), tschechoslowakisch-ungarischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Kálmán Kalocsay (1891–1976), ungarischer Esperanto-Autor und -Übersetzer